Los siguientes lugares reciben el nombre de Sierra Norte:

En España:
 Parque Natural Sierra Norte de Sevilla: Parque natural de la provincia de Sevilla (España).
 Sierra Norte (Guadalajara): comarca de la provincia de Guadalajara (España).
Sierra Norte (Jaén): comarca de la provincia de Jaén (España).
 Sierra Norte (Madrid): comarca turística de la Comunidad de Madrid (España).
 Sierra Norte (Sevilla): comarca de la provincia de Sevilla (España).

En México
Sierra Norte de Chiapas
Sierra Norte de Oaxaca, modo alternativo de llamar a la Sierra Madre de Oaxaca.
Sierra Norte de Puebla